Изабела Валоа (;  може да се отнася за:

 Изабела Валоа (1292-1309), дъщеря на Шарл Валоа, граф на Валоа, съпруга на херцог Жан II дьо Бретон
 Изабела Валоа (1313–1383), дъщеря на граф Шарл Валоа, съпруга на херцог Пиер I Бурбон
 Изабела Валоа (1348–1372), дъщеря на френския крал Жан II Добрия, съпруга на Джиан Галеацо Висконти
 Изабел дьо Валоа (1389–1409), дъщеря на френския крал Шарл VI, кралица на Англия, съпруга на Ричард II и на Шарл Орлеански
 Елизабет Валоа (Исабела де Валоа; 1545–1568), дъщеря на френския крал Анри II, кралица на Испания, съпруга на Филип II

Вижте също 
 Изабела Френска (пояснение)

Валоа